Нюрнберг — місто в Німеччині, в землі Баварія.
 Нюрнберг (футбольний клуб) — німецький футбольний клуб із однойменного міста.
 Нюрнберг Айс-Тайгерс — німецький хокейний клуб з міста Нюрнберг.
 Альтдорф-бай-Нюрнберг — місто в Німеччині, в землі Баварія.
 Нюрнберг (аеропорт) — аеропорт біля однойменного міста в Німеччині.
 3825 Нюрнберг — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Нюрнберзький процес
 Університет Ерлангена—Нюрнберга